Die slowenischen Meisterschaften im Skispringen 2020 fanden am 23. Dezember 2020 auf der Bloudkova Velikanka (K 125 / HS 139) in Planica statt. Bei den Männern wurde sowohl ein Einzel- als auch ein Teamspringen abgehalten, wohingegen die Frauen lediglich eine Meisterin im Einzel kürten. Im Vorfeld der Meisterschaften wurde durch den Cheftrainer der Männer Robert Hrgota zusätzliche Brisanz hinzugefügt, da der sechste Athlet für den Kader bei der Vierschanzentournee 2020/21 anhand der Ergebnisse der Meisterschaft ermittelt werden sollte. Darüber hinaus absolvierte Timi Zajc seine ersten Wettkampfsprünge, nachdem er im Rahmen der Skiflug-Weltmeisterschaft 2020 durch öffentliche Äußerungen Druck auf den damaligen Cheftrainer Gorazd Bertoncelj ausübte und in deren Konsequenz selbst sanktioniert wurde. Slowenischer Meister wurde der in dieser Saison bis dato erfolgreichste Slowene Anže Lanišek. Bei den Frauen gewann Nika Križnar in Abwesenheit der an COVID-19 erkrankten Titelverteidigerin Ema Klinec den Meistertitel. Das Teamspringen gewann der SK Triglav Kranj.

Ergebnisse Frauen 

Beim Meisterschaftsspringen von der Großschanze gingen elf Athletinnen an den Start, doch war die Leistungsdichte sehr gering. Die größte Weite erzielte Nika Križnar mit 125,5 Metern im zweiten Durchgang.

Ergebnisse Männer

Einzel 
Beim Meisterschaftsspringen von der Großschanze gingen 55 Athleten an den Start. Domen Prevc sicherte sich als Dritter den letzten offenen Platz für das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf.

Team 

Beim Teamspringen von der Normalschanze gingen zwölf Teams aus neun Vereinen an den Start.

Weblinks 
 Bericht auf skijumping.pl (polnisch)
 Bericht auf siol.net (slowenisch)
 Bericht auf sloski.si (slowenisch)

Einzelnachweise 

2020
Sportveranstaltung 2020
Sportveranstaltung in Kranjska Gora